Шпара Петро Юхимович (1904) — український архітектор.
 Шпара Ігор Петрович (1936) — український архітектор і громадський діяч.
Українські прізвища